Ruppersbach ist ein geographischer Name in der Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Ruppersbach (Kreßberg), Weiler im Ortsteil Waldtann
 Ruppersbach (Brunnenbach), linker Zufluss des Brunnenbachs (zum Reiglersbach) bei Ruppersbach